Панинская — деревня в Белозерском районе Вологодской области. Административный центр Панинского сельского поселения.

С точки зрения административно-территориального деления — центр Панинского сельсовета.

Расположена на левом берегу реки Маттерки. Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска составляет 67 км. Ближайшие населённые пункты — Борок, Зарецкая, Костино.

Население по данным переписи 2002 года — 122 человека (55 мужчин, 67 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Панинская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)